Huey kan henvise til flere artikler:

Huey Lewis – rockmusiker kendt for hans band Huey Lewis & the News.
Huey Newton – medstifter af de De Sorte Pantere, som var et markant politisk parti i 1960'ernes og 1970'ernes USA.
Hugh Morgan – Forsanger i bandet Fun Lovin' Criminals, kendt som Huey.
Bell UH-1 Iroquois – amerikansk helikopter brugt af United States Marine Corps med kaldenavnet Huey.